A miskolci 21T buszjárat a Tiszai pályaudvar és a Kilián városrész kapcsolatát látta el. Útvonala 2 megálló eltéréssel teljesen megegyezett a 21-es busszal. A viszonylat 2011. június 16-tól volt jelen a miskolci közlekedésben. 2011. szeptember 1-jétől az Ernye bán utca megállóhelyet is érintette. 2012. március 1-től megszűnt.

Megállóhelyei

Források 
 Az MVK Zrt. hivatalos oldala

Miskolc megszűnt autóbuszvonalai